M56 Magistrala Amursko-Jakucka – droga samochodowa we wschodniej części Rosji
 M56 (Messier 56) – gromada kulista w gwiazdozbiorze Lutni
 Autostrada M56 (Węgry)
 M56 Scorpion – działo samobieżne
 Zastava M56 – jugosłowiański pistolet maszynowy
 AN-M56 – amerykańska bomba lotnicza.